Окаменелый лес (фильм, 1936) — американский фильм 1936 года реж. Арчи Майо c Хамфри Богартом в главной роли.
 Окаменевший лес (фильм, 1973) — японский фильм 1973 года реж. Масахиро Синоды.

См. также
 Петрифайд-Форест (национальный парк) — национальный парк в Аризоне, США.
 Окаменелое дерево — ископаемая, окаменевшая древесина.